Rovio (gemeente), een gemeente en plaats in Zwitserland
Rovio Entertainment, een ontwikkelaar van computerspellen